Пёрышкин — русская фамилия. Известные носители:
 Пёрышкин, Александр Васильевич (1902—1983) — советский учёный, писатель-составитель учебников по физике.
 Пёрышкин, Виктор Александрович (1924—1998) — советский дипломат.